Santuario di Santa Maria dei Miracoli  – ad Andria
Santuario di Santa Maria dei Miracoli  – a Lonigo
Santuario di Santa Maria dei Miracoli  – a Morbio Inferiore
Santuario di Santa Maria dei Miracoli  – a Nocera Inferiore
Santa Maria dei Miracoli presso San Celso  – santuario di Milano

Pagine correlate
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli
Santuario della Madonna dei Miracoli